Noisy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Noisy-sur-Oise, Île-de-France, Département du Val-d’Oise, 
 Noisy-sur-École, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Noisy-Rudignon, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Noisy-le-Sec, departementet Seine-Saint-Denis i regionen Île-de-France, 
 Noisy-le-Roi, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Noisy-le-Grand, departementet Seine-Saint-Denis i regionen Île-de-France,